Miejscowości w USA:
 Forest Lake – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Forest Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Forest Lake (ang. Forest Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Forest Lake (ang. Forest Lake Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna